Wild kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wild (udde i Antarktis, lat -68,33, long 149,08), 
 Point Wild, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar